Murmansk  può riferirsi a:

Geografia 
Russia
 Murmansk – città nell'oblast' omonimo
 Murmansk-60 – altro nome della città chiusa di Snežnogorsk, nell'oblast' di Murmansk
 Murmansk-130 – altro nome della città chiusa di Gadžievo, nell'oblast' di Murmansk
 Murmansk-150 – altro nome della città chiusa di Zaozërsk, nell'oblast' di Murmansk

Navi 
 Murmansk  – incrociatore leggero che l'Unione Sovietica ebbe in prestito dagli Stati Uniti, ex USS Milwaukee (CL-5) nel 1944 e che venne restituito nel 1949 
 Murmansk – incrociatore leggero della Classe Sverdlov in servizio dal 1955 al 1989

Altro 
 2979 Murmansk – asteroide della fascia principale